Нозе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Нозе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Нозе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара